Wind of Change (nummer), een rocknummer van Scorpions
Wind of Change (album), een album van Peter Frampton